Niemietz ist der Familienname von
Danuta Niemietz (* 1955), deutsch-polnische Volleyballspielerin
Thomas Niemietz (* 1977), deutscher Reporter

Siehe auch:
 Niemiec
 Niemitz
 Niemetz